Андре́й Козло́в:
 Козлов, Андрей Анатольевич (род. 1960) — российский телеведущий, режиссёр и продюсер.
 Козлов, Андрей Андреевич (1965—2006) — российский экономист, банкир.
 
 Козлов, Андрей Васильевич (род. 1973) — российский футболист, тренер.
 Козлов, Андрей Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Козлов, Андрей Игоревич (род. 1954) — российский антрополог.
 
 Козлов, Андрей Юрьевич (род. 1970) — советский и российский автогонщик.